Ива́н Серге́евич Гага́рин:
 Гагарин, Иван Сергеевич (1754—1810) — дипломат.
 Гагарин, Иван Сергеевич (1814—1882) — католический священник, член ордена иезуитов, писатель.